Il doppio  dello  Serbia Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Łukasz Kubot e Oliver Marach hanno battuto in finale Johan Brunström e Jean-Julien Rojer 6–2, 7–6(3).

Teste di serie
 
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (campione)

 Stephen Huss /  Ross Hutchins (quarti di finale) 
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Doppio
ATP World Tour 2009